Henryk Młynarczyk (1930–2015) – polski lekkoatleta, brązowy medal mistrzostw Polski seniorów w biegu rozstawnym 4 × 400 metrów
 Henryk Młynarczyk (ur. 1955) – polski polityk, wojskowy, magister inżynier elektronik, ekolog, samorządowiec, poseł na Sejm V i VI kadencji